Classic de l’Ardèche 2022, ze względów sponsorskich znana także jako Faun-Ardèche Classic 2022 – 22. edycja wyścigu kolarskiego Classic de l’Ardèche, która odbyła się 26 lutego 2022 na trasie o długości ponad 171 kilometrów wokół miejscowości Guilherand-Granges. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

UCI ProSeries 2022
Kolarstwo we Francji
2022 we Francji